Светско првенство у хокеју на леду 1990. је било 54. светско хокејашко првенство које се одржало од 16. априла до 2. маја 1990. у Швајцарској - Група А, Француској – Група Б, Мађарској - Група Ц и Великој Британији - Група Д. Такмичење је уједно представљало и 65. европско првенство за европске репрезентације.
Светско првенство је по 22. пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по 10. пут освојила Шведска.

Светско првенство Група А – Берн и Фрибур, Швајцарска 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, преостале четири екипе наставиле су такмичење за пласман од 5-8 места.

Први круг

Финални круг – Берн, Швајцарска

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Табела Европског првенства

Светско првенство Група Б – Лион и Межев, Француска 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А. Ниједна репрезентација није испала јер је ово било последње учешће репрезентације Источне Немачке због уједињења са Западном Немачком.

Светско првенство Група Ц – Будимпешта, Мађарска 
У Групи Ц су се такмичиле девет репрезентација које су се бориле за пласман од седамнаестог до двадесетпетог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу Б.

Светско првенство Група Д – Кардиф, Велика Британија 
У Групи Д су се такмичиле три репрезентације које су се бориле за пласман од двадесетшестог до двадесетосмог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу Ц.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

 Комплетни резултати
 
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Швајцарској
Хокеј на леду у Француској
Хокеј на леду у Мађарској
Хокеј на леду у Уједињеном Краљевству
Хокеј на леду у 1990.